|-
| 16601 ||  || 25 martie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 16602 Anabuki ||  || 17 martie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 16603 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 16604 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16605 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16606 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16607 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16608 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16609 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16610 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16611 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16612 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16613 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16614 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16615 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16616 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16617 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16618 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16619 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16620 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16621 - ||  || 23 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 16622 ||  || 15 aprilie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16623 ||  || 14 aprilie 1993 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16624 Hoshizawa || 1993 HX || 16 aprilie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 16625 Kunitsugu ||  || 20 aprilie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 16626 Thumper ||  || 20 aprilie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16627 || 1993 JK || 14 mai 1993 || Kushiro || , 
|-
| 16628 - || 1993 KF || 16 mai 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 16629 ||  || 15 iunie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16630 - ||  || 12 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16631 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16632 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16633 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16634 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16635 - || 1993 QO || 20 august 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 16636 - || 1993 QP || 23 august 1993 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 16637 - ||  || 16 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 16638 - ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 16639 - ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 16640 - ||  || 20 august 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16641 Esteban ||  || 16 august 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 16642 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16643 ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 16644 - ||  || 16 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 16645 Aldalara ||  || 22 septembrie 1993 ||  || 
|-
| 16646 Sparrman ||  || 19 septembrie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 16647 - ||  || 17 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16648 - ||  || 17 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16649 - ||  || 15 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 16650 - ||  || 11 octombrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 16651 ||  || 13 octombrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16652 ||  || 13 octombrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16653 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16654 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16655 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16656 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16657 || 1993 UB || 23 octombrie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 16658 - ||  || 26 octombrie 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 16659 - ||  || 19 octombrie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 16660 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16661 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 16662 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 16663 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 16664 - ||  || 9 noiembrie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 16665 - || 1993 XK || 8 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16666 Liroma ||  || 7 decembrie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 16667 - ||  || 10 decembrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16668 - ||  || 15 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16669 Rionuevo ||  || 8 decembrie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 16670 - ||  || 14 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16671 - ||  || 13 ianuarie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 16672 Bedini ||  || 17 ianuarie 1994 ||  || , 
|-
| 16673 - ||  || 23 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16674 Birkeland ||  || 16 ianuarie 1994 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 16675 - ||  || 8 februarie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 16676 - ||  || 11 februarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16677 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16678 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16679 - ||  || 14 martie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 16680 - ||  || 14 martie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 16681 - ||  || 11 martie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 16682 Donati || 1994 FB || 18 martie 1994 ||  || , 
|-
| 16683 Alepieri || 1994 JY || 3 mai 1994 ||  || , 
|-
| 16684 ||  || 11 mai 1994 ||  || , 
|-
| 16685 - ||  || 8 mai 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 16686 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16687 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16688 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16689 Vistula ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16690 - ||  || 28 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16691 - || 1994 VS || 3 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16692 - ||  || 3 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16693 Moseley ||  || 26 decembrie 1994 || Siding Spring || 
|-
| 16694 - || 1995 AJ || 2 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16695 - || 1995 AM || 7 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16696 - ||  || 28 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16697 - || 1995 CQ || 1 februarie 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 16698 - || 1995 CX || 3 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16699 - || 1995 DC || 20 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16700 Seiwa || 1995 DZ || 22 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-